Того року турнір проводився вперше.
Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань виграли титул, у фіналі перемігши Ері Нодзумі і Мію Като з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Тайбей
2016